Eurovision Song Contest 1960 blev afholdt i London i Storbritannien. Selvom Holland havde vundet året før med "Een beetje", ønskede hollandsk tv ikke at afholde konkurrencen i 1960, og værtsskabet gik i stedet til britiske BBC. Årets vært var Katie Boyle. Hun skulle senere vende tilbage i denne rolle i hhv. 1963, 1968 og 1974. Luxembourg vendte tilbage, mens Norge debuterede, hvilket betød at der var 13 sange i 1960.

Kokurrencen blev vundet af Frankrig med sangen "Tom Pillibi", sunget af Jacqueline Boyer. Den britiske sanger Bryan Johnson var bror til Teddy Johnson, der havde deltaget for Storbritannien året før sammen med Pearl Car.

Deltagere og resultater 

1.: Titelfrasen er på fransk, resten af sangen er på tysk.

Scoreboard

Noter

Litteratur 
 O'Connor, John Kennedy, 2005: 50 år med Melodi Grand Prix - Eurovision Song Contest. Dansk udgave (oversættelse: Ulla Oxvig). Turbine Forlaget, DR. .

1960
Musik i 1960